Timbuktu kan henvise til:

 Steder
 Timbuktu - en by i Mali
 Timbuktu (region), en administrative enhed i Mali
 Timbuctoo, Californien
 Timbuctoo, New Jersey
 Timbuktu, Oregon
 Timbuktu (krater) - et krater på Mars
 Andet
 Timbuktu (musiker) - en svensk rapper